Liste des athlètes masculins et féminins les plus médaillés lors des Championnats du monde d'athlétisme disputés en plein air, de 1983 à 2013.

Top 10 
Athlètes les plus médaillés après Doha 2019.

Hommes 
Figurent dans cette liste les athlètes masculins ayant remporté au moins deux médailles d'or. Mise à jour après les championnats du monde 2019.

Femmes 
Figurent dans cette liste les athlètes féminines ayant remporté au moins deux médailles d'or. Mise à jour après les championnats du monde 2019.

Voir aussi
Championnats du monde d'athlétisme

Notes et références 

Championnats du monde d'athlétisme